Виста-Серрана ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Соза. Население составляет 3172 человека на 2006 год. Занимает площадь 61,361 км². Плотность населения — 51,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 5.492.835,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.744,31 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,650 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба